Luttrell (Tennessee), plaats in de Verenigde Staten
 Luttrell psalter, manuscript
 Rachel Luttrell (1971), Canadees actrice